Филиппид (, около 306 до н. э. — ?) — древнегреческий поэт, представитель новой аттической комедии.

Жизнь и творчество 
О семье известно мало. Происходил из демы Кефала трибы Акамантиды. В юности обнаружил у себя талант к написанию стихов. Впоследствии стал ставить собственные пьесы. 

О личной жизни практически нет сведений. Известно, что ему оказывал поддержку Лисимах, царь Фракии. Умер в преклонном возрасте от сердечного приступа.

Всего Филиппидом было написано 45 комедий, из которых известно о названия 15. В отличие от других представителей новой аттической комедии, в пьесах Филиппида иногда прослеживаются политические моменты (в комедии «Распутник» высмеивал политика и оратора Стратокла; также в некоторых произведениях критиковал Деметрия Полиоркета). В своих произведениях бичевал похоть и ущербность своего времени.

Сохранившиеся произведения и фрагменты 

 Adoniazousai (Women Mourning for Adonis)
 Amphiaraos (Amphiaraus)
 Ananeosis (Renewal)
 Argyrioi Aphanismos (Disappearance of the Money)
 Auloi (Flutes)
 Basanizomene (Woman Being Tortured)
 Lakiadai (Laciadae)
 Mastropos (The Pimp)
 Olynthia (Woman from Olynthos)
 Sympleousai (Woman Sailing Together) or Synekpleousai (Women Sailing Forth Together)
 Philadelphoi (The Brother-Loving Men)
 Philathenaios (Lover of Athens)
 Philargyros (Lover of Money)
 Philarkhos (Philarchus)
 Phileuripides (The Euripides-Lover)
 Triodoi, or Rhopopoles

Литература 
 Albin Lesky, Historia de la literatura griega p. 694. Madrid: Glamur 1976, ISBN 84-249-3132-7
 Smith, William Ed. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Boston, Little, Brown and Co., 1870.
 Albin Lesky, Historia de la literatura griega p. 694. Madrid: Gredos 1976, ISBN 84-249-3132-7
 Tarn, William Woodthorpe (1912). Antigonos Gonatas. London: University of Oxford.

Примечания

Ссылки 
Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей (Плутарх; Дестунис)/Деметрий и Антоний/Деметрий 

Древнегреческие поэты
Поэты III века до н. э.